Koštofrank je: 
 Koštofrank (Semily), vrch v Semilech, kde stávala tvrz a kde se nachází Kostel svatého Jana Křtitele
 Koštofrank (Lázně Bělohrad), bývalá tvrz v Lázních Bělohrad na místě dnešního zámku